Spangler kan som auktorsförkortning betyda:

 Paul Spangler
 Paul J. Spangler
 Russell Edwin Spangler

Robotskapade auktorsförkortningar